BVH steht für:
 Bund für Volk und Heimat, ehemalige politische Organisation der Schweiz
 Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen 
 Bundesverband der Hygieneinspektoren
 Bundesverband des Deutschen Versandhandels
 Bundesverband Handschutz, Zusammenschluss führender Hersteller von Schutzhandschuhen
 Bundesverband Homosexualität
 Bundesverband der Honorarärzte
 DB Busverkehr Hessen, ehemalige Busgesellschaft der Deutschen Bahn
 Flughafen Vilhena (IATA-Code), in Vilhena (Rondônia), Brasilien
 Biovision Hierarchy Character animation Dateiformat

bvh steht für:
 Bure (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Tangale-Sprachen in Nigeria

BVH